Вестерборк () — многозначный термин:
 Вестерборк (посёлок) — посёлок, бывший муниципалитет в провинции Дренте, Нидерланды
 Вестерборк (концентрационный лагерь) — был расположен близ посёлка, в настоящее время — музей и локация Вестерборкского телескопа.
 Westerbork Synthesis Radio Telescope